Pacto Ibérico é o nome dado a acordos estabelecidos entre Portugal e Espanha. Pode estar a referir-se a:
 Pacto Ibérico, celebrado em 1939;
 Pacto Ibérico para o Lince, celebrado em 2007.

Desambiguação